Ле-План () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Ле-План () — коммуна во Франции, департамент Гар
 Ле-План () — коммуна во Франции, департамент Эро